W Polsce
 Łebień – wieś w woj. pomorskim, w pow. lęborskim, w gminie Nowa Wieś Lęborska 
 Łebień – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Damnica
 Łebień – dawna gmina
 Łebień – gromada

Zobacz też 
 Łeba, Łebieniec, Łebno, Łebcz, Łebunia i Łebieńska Huta